Lemonnier bzw. Le Monnier ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexandre-Gabriel Lemonnier (1808–1884), französischer Juwelier
 Anicet Charles Gabriel Lemonnier (1743–1824), französischer Maler 
 Anton von Le Monnier (1819–1873), österreichischer Polizist 
 Camille Lemonnier (1844–1913), belgischer Schriftsteller 
 Charles Lemonnier (1806–1891), französischer Manager, Publizist und früher Vertreter der Friedensbewegung
 Émile Lemonnier (1893–1945), französischer Offizier der Kolonialtruppen
 Franz von Le Monnier (1856–1925), österreichischer Geograph
 Jérôme Lemonnier (* 1961), französischer Filmkomponist
 Louis Guillaume Le Monnier (1717–1799), französischer Arzt und Botaniker 
 Pierre Charles Lemonnier (1715–1799), französischer Astronom 
 Pierre Le Monnier (1675–1757), französischer Philosoph und Mathematiker. Vater von Pierre Charles und Louis Guillaume 
 Pierre-René Le Monnier (1731–1796), auch Abbé Le Monnier, französischer Dramaturg, Autor 
 Pierre Lemonnier, französischer Archäologe

Lemonnier bzw. Le Monnier steht für:

 (29187) Le Monnier, ein nach Pierre Charles Lemonnier benannter Asteroid
 Le Monnier (Mondkrater)